О́лтман или О́лтмен () — фамилия. Известные носители:

 Олтмен, Роберт (1925—2006) — американский кинорежиссёр и сценарист, продюсер.
 Олтмен, Сидни (1939—2022) — американский молекулярный биолог канадского происхождения, профессор, лауреат Нобелевской премии по химии 1989 года.
 Олтман, Скотт Даглас (род. 1959) — американский военный лётчик, лётчик-испытатель, астронавт.

См. также